Wieloprocesorowość - architektura komputerowa, mająca na celu zwiększenie mocy obliczeniowej komputera poprzez wykorzystanie kilku procesorów.

Zobacz też
Wieloprocesorowość symetryczna
Wieloprocesorowość asymetryczna
Wieloprocesorowość asynchroniczna
Architektura komputerów